Линия 1 метрополитена Кванджу ( Кванджу тоси чхольто 1(ир)хосон) — первая линия метрополитена Кванджу. Связывает через центр кванджуские районы Тон-гу и Квансан-гу с Кымнамно 4(са)-га, Кымнамно 5(о)-га, конференц-центром имени Ким Дэ Чжуна, аэропортом Кванджу и станцией «Кванджу-Сонджон». На схемах обозначается красным цветом и цифрой 1.

Линия имеет длину 20,6 км и 22 станции. Среднесуточный пассажиропоток в 2015 году составлял 52 108 человек. На всех станциях линии установлены платформенные раздвижные двери.

Станции

Примечания

Ссылки 

Метрополитен Кванджу